ФЗС — трёхбуквенная аббревиатура.

Может означать:
 ФЗС — фабрично-заводская семилетка — городские школы в России и СССР в 1920-х — 1930-х годах с семилетним обучением.
 ФЗС — фабрично-заводская система в образовании.
 ФЗС — аббревиатура в номерации Федеральных законов в Российской федерации (ФЗС №).
 ФЗС — Федеральный закупочный союз
 ФЗС — фильтровально заправочная станция
 ФЗС — система «Формирование запросов на сертификаты».

См. также 
 Семилетка
 ФЗУ
 ФЗО